Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Harrier : 
 Le , un brick-sloop de  de 18 canons lancé en 1804 et perdu vers mars 1809, présumé a échoué au large de l’île de France. [1]
 Le , un brick-sloop de classe Cruizer de 18 canons lancé en 1813, vendu en 1829.
 Le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1831, démantelé en 1840.
 Le , un sloop de guerre en bois de 17 canons lancé en 1854, démantelé en 1866.
 Le , une goélette à deux canons lancée en 1881, vendue en 1888.
 Le , une canonnière torpilleur de classe Dryad lancée en 1894, vendue en 1920.
 Le , un dragueur de mines de  lancé en 1934, vendu en 1950.
 Le HMS Harrier était également un établissement à terre de la Royal Navy pour la recherche et la formation radar, près de Dale, dans le Pembrokeshire. Il a été mis en service en 1948 et fermé en 1961.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
  Grocott, Terence (1997), Shipwrecks of the revolutionary and Napoleonic eras, Chatham, 

Harrier